Wünnenberg steht für:

 Bad Wünnenberg, eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen

Wünnenberg ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfred Wünnenberg (1891–1963), deutscher Offizier, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei
 Carl Wünnenberg (1850–1929), deutscher Maler und Akademieprofessor in Kassel
 Walther Wünnenberg (1818–~1900), deutscher Landschaftsmaler